A216 (Frankrijk)
A216 (Rusland)